3 miejscowości w Estonii:
 Rebaste – wieś w prowincji Põlva, w gminie Kanepi
 Rebaste – wieś w prowincji Valga, w gminie Puka
 Rebaste – wieś w prowincji Viljandi, w gminie Viiratsi